Dieser Artikel stellt die Einwohnerentwicklung von Jülich tabellarisch und grafisch dar.

Bevölkerungsentwicklung von Jülich 
Die folgende Tabelle enthält eine umfassende Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung der Stadt Jülich.

Anmerkungen 
 1918 geht in Jülich das für 1800 Arbeitskräfte geplante Eisenbahn-Ausbesserungswerk in Betrieb.
 Am 16. November 1944 wird Jülich fast völlig zerstört.
 Der starke Bevölkerungsanstieg in den 1960er Jahren geht auf die Ansiedlung der Kernforschungsanlage Jülich zurück.
 Die kommunale Neugliederung der Kommunalreform, die am 1. Januar 1972 in Kraft tritt, beschert Jülich 11.745 weitere Bürger.

Bevölkerungsentwicklung der Ortsteile 

Bei den Angaben zu den Jahren 1961 und 1970 handelt es sich um die Volkszählungsergebnisse. Beim Sonderfall Lich-Steinstraß wird bei den Jahren 1961 und 1970 die Einwohnerzahl der ehemaligen Gemeinde Steinstraß am alten Standort angegeben.

In den Zahlen für Welldorf werden die des Ortsteils Güsten mit aufgeführt:
Im Jahr 1961 hatte Welldorf 1048 Einwohner. In Güsten lebten 920 Einwohner.
Im Jahr 2012 hatte Welldorf 1344 Einwohner. In Güsten lebten 1094 Einwohner.

Quellen 

Julich
Julich
Geschichte (Jülich)
Gesellschaft (Nordrhein-Westfalen)